Marco Iván Pérez (1987), calciatore messicano.
Marco Pérez Murillo (1990), calciatore colombiano.
Marcos Pérez Sancho (1978), calciatore spagnolo.
Marco Pérez, attore messicano.